Die Coppa Italia 1975/76, den Fußball-Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften in Italien der Saison 1975/76, gewann der SSC Neapel. Napoli traf im Finale auf Hellas Verona und konnte die Coppa Italia zum zweiten Mal gewinnen. Mit 4:0 setzte sich die Mannschaft von Trainer Alberto Delfrati durch. Man wurde Nachfolger des AC Florenz, der sich im Vorjahr gegen den AC Mailand durchgesetzt hatte, diesmal aber bereits in der zweiten Gruppenphase ausgeschieden war.

Als italienischer Pokalsieger 1975/76 qualifizierte sich der SSC Neapel für den Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres, wo man im Halbfinale gegen den belgischen Vertreter RSC Anderlecht ausschied.

1. Gruppenphase 
AC Florenz hatte als Titelverteidiger ein Freilos für die 1. Gruppenphase.

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Gruppe 5 

|}

Gruppe 6 

|}

Gruppe 7 

|}

2. Gruppenphase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Finale

Siehe auch 
 Serie A 1975/76

Weblinks 
 Informationen zur Coppa Italia auf rsssf.com

1975/76
Fußballsaison 1975/76